Magellan ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Magellan (1480–1521), portugiesischer Entdecker

Magellan steht für:
 Magellan (Sonde), Raumsonde
 Magellan (Band), Musikgruppe
 Magellan (Teleskope), Zwillingsteleskop in Chile
 Magellan (Suchmaschine), Suchmaschine
 Magellansche Wolken, zwei Begleitgalaxien der Milchstraße:
 Große Magellansche Wolke
 Kleine Magellansche Wolke
 (4055) Magellan, Asteroid
 Magellanstraße, Schiffsroute
 Magellan-Pinguin, Pinguin-Art
 Magellan Navigation, Firma, die GPS-Geräte herstellt
 Magellan Star, deutsches Containerschiff
 Magellan Aerospace, kanadisches Unternehmen
 Magellan Verlag, Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz in Bamberg
 Giant Magellan Telescope, astronomisches Teleskop
 Lotus Magellan, Desktop-Suchprogramm
 Ferdinand Magellan Railcar, Präsidenten-Wagen von Pullman
 ein französisches Passagierschiff, siehe Indus (Schiff, 1898)
 eine Designstudie von VW, siehe Konzeptfahrzeuge von VW
 Magellan (Schiff), ein Schiff von Cruise & Maritime Voyages
 Magellan (Film), Sciencefiction aus dem Jahr 2017
 Mount Magellan, ein Berg in der Region West Coast, Neuseeland

Siehe auch:
 Magalhães
 Magelhaens
 Magallanes